Romániai települések
 Dumbráva falu Kolozs megyében
 Dumbráva falu Beszterce-Naszód megyében